Das DFS Classic 2002 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Birmingham. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 8. bis 16. Juni 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Birmingham